2 miejscowości w Polsce: 
 Ostoje – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy 
 Ostoje – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin